Па́вел Ко́ршунов:
 Коршунов, Павел Иванович (1907—1984) — генерал-майор, Герой Социалистического Труда.
 Коршунов, Павел Кузьмич (1918—1973) — старший сержант, Герой Советского Союза.